

Biologie 
 Mutusca Stål, 1866 est un genre d'insectes hétéroptères (punaises) de la famille des Alydidae.
 Mutusca O. Pickard-Cambridge, 1874 est un ancien nom de genre d'araignée de la famille des Gnaphosidae, renommé en Molycria Simon, 1887, du fait de la prééminence historique du précédent.

Références